Vágás (település), település Romániában, Hargita megyében
 vágás (gráfelmélet)
 vágás (filmkészítés)
 vágás (heraldika)

Lásd még 
 Irtványfalu

 Istvánvágás
 Jakabvágása
 Kovácsvágás
 Vágáshuta

 Kivágás, másolás és beillesztés